Чемпионат Европы по международным шашкам среди женщин (блиц) 2010 года  () прошёл с 20 по 21 марта в городе Вильнюс (Литва) под эгидой Международной федерации шашек ФМЖД и Европейской конфедерации шашек.

Число участников — 23 из 6 стран. Контроль времени — 5 минут на партию + 3 секунды за ход. Однокруговой турнир.

Главный судья — Яцек Павлицки.

Участницы 
Число участниц — 23 из 6 федерация (стран), из них 7 международных гроссмейстеров, 7 международных мастеров, 3 мастера ФМЖД. 17 участниц имели ФМЖД-рейтинг. Средний рейтинг турнира — 1584.

Результаты

Литература 
Истина не в медалях// Газета Спорт Якутии, 29 (0248) 2010, 29 июля 2010, Страница: 7

Ссылки 
[www.daminator.eu/2010_blic_w/cross_table_acc_places&23.html Таблица IIIrd European Women Championship — BLITZ]

страничка турнира

Истина не в медалях

Примечания 

События 20 марта
События 21 марта
2010
Спорт в Литве в 2010 году
2010 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Вильнюсе
Шашки
Март 2010 года
Чемпионаты Европы в Литве
Международные соревнования по шашкам в Литве